|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2005 vond plaats van 13 tot en met 19 februari 2005 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de vierde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Vera Zvonarjova uit Rusland, slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Meghann Shaughnessy in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Zvonarjova wist voor de tweede keer het toernooi van Memphis op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de enige van 2005.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Seda Noorlander strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Åsa Svensson en Meilen Tu had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Tu speelde samen met Teryn Ashley – zij strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Jill Craybas en Lisa McShea, verloor eveneens hun openingspartij.

De twee Japanse kwalificantes Miho Saeki en Yuka Yoshida wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Laura Granville en Abigail Spears in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Saeki had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Yoshida geen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Michaela Paštiková uit Tsjechië bereikten de tweede ronde – daarin moesten zij de strijd staken wegens een voetblessure van Paštiková.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Memphis 2005
Memphis